Delmiro Gouveia — industrial brasileiro do início do século XX
Delmiro Gouveia (Alagoas) — município brasileiro
Coronel Delmiro Gouveia — filme com Rubens de Falco (1978)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema